Buchan är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det ingår vidare i geografiska namn.

Personer med efternamnet Buchan

 Alexander Buchan
 Andrew Buchan
 Charlie Buchan
 David Buchan
 John Buchan
 Wattie Buchan

Skotska efternamn